Višnjevac (Osijek)
 Višnjevac (Veliko Trojstvo)
 Višnjevac (Subotica)